Le village de Gourgue, commune française des Hautes-Pyrénées et de la région Occitanie;
Le ruisseau de la Gourgue, cours d'eau français du département des Landes ;
La Gourgue d'Asque, espace naturel appelé la petite Amazonie des Pyrénées ;
Famille de Gourgue, patronyme français.
Une gourgue est, en Cévennes, une réserve d'eau généralement aménagée à l'émergence d'une source, servant à l'irrigation ou à abreuver les troupeaux.